Bessarabka (în ) este un sat în comuna Cervona Ukraiinka din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Bessarabka era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Bessarabka, Cervona Ukraiinka, Berezanka, Mîkolaiiv
Bessarabka, Cervona Ukraiinka, Berezanka, Mîkolaiiv
Bessarabka, Cervona Ukraiinka, Berezanka, Mîkolaiiv